Каштелянуш () — португальська власна назва.

Топоніми

Переду-душ-Каштелянуш — парафія.